Kick-Ass (stripovski junak)
Kick-Ass (strip)
Kick-Ass 3, serija stripova
Štemer (2010.), (Kick-Ass), film
Štemer 2 (2013.) (Kick-Ass 2), film
Kick-Ass: The Game, videoigra zasnovana na filmu
Kick Ass (We Are Young), skladba eng. pjevača Mike i mar.-šve. producenta RedOnea
Kick-Ass (knjiga)
KickassTorrents